Toutes griffes dehors peut faire référence à :

Cinéma 
 Toutes griffes dehors, court métrage d'animation américain de la série Looney Tunes sorti en 1946.

Télévision 
 Toutes griffes dehors, mini-série télévisée française diffusée en 1982
 Toutes griffes dehors,  épisode de la  saison de la série américaine Suburgatory